Vrede van Berlijn (1742)
 Vrede van Berlijn (1878)